Baldwin County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Baldwin County (Alabama)
Baldwin County (Georgia)